Ksenia Pervak er forsvarende mester.

Seedning

  Monica Niculescu(Første runde)
  Urszula Radwańska (Mester)
  Alizé Cornet(Anden runde)
  Magdaléna Rybáriková''(Første runde)

<li>  Alexandra Cadanțu (Kvartfinalen)
<li>  Bojana Jovanovski (Kvartfinalen)
<li>  Alexandra Panova (Kvartfinalen)
<li>  Galina Voskobojeva (Kvartfinalen)

Finaler

Top Half

Bottom Half

References
Main Draw
Qualifying Draw

WTA Tour 2012